El término Partido Obrero Socialista puede referirse:

en Chile, al Partido Obrero Socialista, fundado en 1912 que da origen al Partido Comunista de Chile en 1922;
en México, al Partido Obrero Socialista, organización política trotskista fundada en 1980, formada originalmente como la Fracción Bolchevique dentro del Partido Revolucionario de los Trabajadores y miembro de la CIR;
en Nicaragua, al nombre del Partido Comunista de Nicaragua entre 1967 y 1970.